Assembleia de Deus
 Assembleias de Deus no Brasil
 Convenção da Assembleia de Deus no Brasil
 Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil    
 Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil 
 Casa Publicadora das Assembleias de Deus ou CPAD — editora das Assembleias de Deus brasileiras  
 Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco  
 Convenção das Assembleias de Deus em Portugal   
 Assemblies of God (Americana)   
 Assembleias de Deus na Itália   
 Assembleia de Deus do Japão
 Associação Mundial da Assembleia de Deus — organização internacional de confraternização entre as Assembleias de Deus

Desambiguações de religião